{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Tyler Plante.jpg
| upright = 1
| position = Gardien de but
| attrape = gauche
| légende = Plante avec les Americans de Rochester
| surnom = 
| équipe = 
| ligue =
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = ECHLEverblades de la FlorideBombers de DaytonCyclones de CincinnatiEagles du ColoradoLAHAmericans de RochesterRampage de San AntonioSérie AAssociazione Sportiva Asiago HockeyGET-ligaenLørenskog IKAllsvenskanMora IK EIHLSheffield SteelersDEL 2 Löwen Frankfurt  SHLDjurgårdens Hockey
| nationalité = États-Unis
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Milwaukee (États-Unis)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 2005
| équipe draft LNH = Panthers de la Floride
| début carrière = 2007
| fin carrière = 2016
}}Tyler Plante''' (né le  à Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis) est un gardien de but américain de hockey sur glace.

Biographie 

En 2012-2013, il remporte le championnat d'Italie avec l'Associazione Sportiva Asiago Hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||2 || 0 || 0 || 1 ||  || 2 || 2,07 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 48 || 34 || 11 || 2 ||  || 122 || 2,58 || 90,7 || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||60 || 25 || 24 || 9 ||  || 189 || 3,32 || 88,9 || 2 || 16 ||  6 || 2 || 4 || 360 || 18 || 3,00 || 91,4 || ||2  
|-
| 2006-2007 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||54 || 30 || 14 || 9 ||  || 145 || 2,71 ||91,1 || 4 || 6 || 11 || 6 || 5 || 369 || 37 || 3.=,37 || 88,9 || ||0
|-
| 2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||25 || 6 || 16 || 1 ||  || 86 || 3,56 || 88,5 || 0 || 21 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| Everblades de la Floride || ECHL ||10 || 4 || 5 || 1 ||  || 28 || 2,81 || 92,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||19 || 5 || 10 || 1 ||  || 49 || 3,25 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Bombers de Dayton || ECHL ||19 || 6 || 11 || 1 ||  || 60 || 3,35 || 88,8 || 0 || 4|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010|| Americans de Rochester || LAH ||27 || 12 || 12 || 1 ||  || 66 || 2,66 || 91,4 || 3 || 11 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 2
|-
|2010-2011|| Americans de Rochester || LAH ||35 || 13 || 17 || 2 ||  || 101 || 3,12 || 90,9 || 1 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012|| Rampage de San Antonio || LAH ||2 || 0 || 2 || 0 ||  || 5 || 3,14 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan ||6 ||  ||  ||  ||  || 18 || 3 || 89,9 || 0|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| Cyclones de Cincinnati || ECHL ||4 || 1 || 1 || 2 ||  || 11 || 2,65 || 89,6 || 0 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Djurgårdens Hockey || SHL ||
|-
| 2012-2013|| Eagles du Colorado || ECHL ||5 || 1 || 3 || 0 ||  || 18 || 4,07 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Associazione Sportiva Asiago Hockey  || Série A ||9 || 6 || 3 || 0 ||  || 20 || 2,29 || 91,1 || 2 || 0 ||15 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 2
|-
| 2015-2016 ||  Sheffield Steelers  || EIHL ||10 || 5 || 4 ||0 ||  || 35 || 3,66 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Löwen Frankfurt  || DEL 2 ||18 || 9 || 0 || 0||  || 42 || 2,34 || 92,5 || 3 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 0

Notes et références 

Naissance à Milwaukee
Naissance en avril 1987
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Mora IK
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Eagles du Colorado
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)